Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 4-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Rosalyn Nideffer /  Anne Hobbs (terzo turno)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (quarti di finale)
 Carling Bassett-Seguso /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (semifinali)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (terzo turno)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (primo turno)

 Hana Mandlíková /  Anne Smith (terzo turno)
 Beverly Mould /  Paula Smith (terzo turno)
 Chris Evert /  Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Andrea Temesvári (semifinali)
 Sandy Collins /  Andrea Leand (terzo turno)
 Ann Henricksson /  Barbara Jordan (primo turno)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (secondo turno)
 Terry Holladay /  Mima Jaušovec (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1985